

Toponyme

Heide, ville du Schleswig-Holstein

Heide, ville d'Australie

Heide, une colline dans les Ardennes flamandes
 Heide, hameau de la commune de Dessel
 Heide, quartier de la commune de Kalmthout
 Heide, hameau de la commune de Lanaken

Heide, village de la commune de Skarsterlân, en Frise
 Heide, village de la commune de Heumen, dans le Gueldre
 Heide, quartier de la commune d'Echt-Susteren, à Echt, dans le Limbourg néerlandais
 Heide, hameau de la commune de Ruremonde, du village de Swalmen, dans le Limbourg néerlandais
 Heide, quartier de la commune de Venlo, dans le village de Tegelen, dans le Limbourg néerlandais
 Heide, village de la commune de Venray, dans le Limbourg néerlandais

Homonymie de toponyme